

Cinema 
 How Old Are You? – film del 2014 diretto da Roshan Andrews

Musica 
 How Old Are You? – album di Robin Gibb del 1983
 How Old Are You? – singolo di Miko del 1984
 How Old Are You? – singolo di Robin Gibb del 1983